Хованець — українське, польське ( / Хованєц), чеське і словацьке (Chovanec) прізвище.

Відомі носії:
 Х́ованець Йозеф — колишній чехословацький футболіст, футбольний тренер і функціонер.
 Хован́ець Олександр Степанович (* 1935) — майстер різьблення й випалювання на дереві.
 Хованець Михайло Іванович — диригент, композитор, автор праць з музикознавства та історії української військової музики, викладач військово-диригентської кафедри Академії ім. гетьмана Петра Сагайдачного.

Українські прізвища
Польські прізвища
Словацькі прізвища
Чеські прізвища